Премьер-министр (Председатель Совета министров; ) — глава правительства Италии, осуществляющий исполнительную власть и формирующий законодательную политику страны. Премьер-министр также осуществляет политическое руководство и отвечает за общий политический курс страны.

Председателя Совета министров назначает Президент Италии, после чего тот предлагает президенту кандидатуры министров. Не позднее десяти дней после формирования правительство представляется парламенту для получения доверия. Новый премьер-министр назначается после очередных парламентских выборов, а также в случае роспуска правительства после вынесения недоверия парламентом или подачи в отставку предыдущего председателя правительства.

С 22 октября 2022 года должность премьер-министра занимает Джорджа Мелони.

В списке в хронологическом порядке приведены премьер-министры Италии с момента учреждения этого поста.

Премьер-министры Италии (1861 — наст. время)

Премьер-министры Королевства Италия (1861—1946) 
Королевство Италия было создано в 1861 году в ходе Рисорджименто, объединив независимые итальянские государства в единую страну под властью Сардинского королевства. Правящей династией Италии стала Савойская династия, которая до этого управляла Сардинским королевством.

Премьер-министры Италии (1946 — наст. время) 
После референдума 1946 года Италия перешла от монархического строя к республиканскому.

Срок полномочий 
Информация приведена на    года.

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Италия
И
Списки:Италия